Золотой конёк Москвы — соревнование по фигурному катанию, организованное Федерацией фигурного катания на коньках России. В соревнованиях принимают участие как юниоры, так и взрослые фигуристы. 1-й этап Гран-при России.Спортсмены выступали в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и танцах на льду. Все этапы Гран-при России подстроены под этапы Гран-при на международной арене.

Расписание  
Время московское

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Юниоры

Юноши

Девушки

Спортивные пары (юниоры)

Танцы на льду (юниоры)

Участники 
Всего в соревнованиях участвовали:

• Среди взрослых: 31 человек.

• Среди юниоров: 53 человека.

Всего: 84 человека.

Окончательный состав участников утверждается Президентом ФФККР (Александром Горшковым).

Юниоры:

Мужское одиночное катание: Арсений Федотов, Тимофей Столяренко, Николай Угожаев, Никита Сарновский, Семён Соловьев, Тимофей Платонов, Илья Строганов, Дмитрий Щелковский, Макар Пузин, Никита Малютин, Даниил Федосимов, Никита Сенцов, Кирилл Арбузов, Игорь Ступин, Илья Молчанов, Иван Конихин (17 человек).

Женское одиночное катание: Любовь Рубцова, Софья Титова, Виктория Барахтина, Анастасия Марасанова, Виктория Морозова. Людмила Фурсова, Лидия Плескачева, Мария Агаева, Алиса Шатохина, Анна Ляшенко, Арина Мариничева, Елена Черникова, Виктория Яхонтова, Алиса Курлина, Кристина Статьинова, Анастасия Гутова, Мария Шаталова (17 человек).

Спортивные пары: Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченкова, Майя Шегай/Игорь Шампуров, Варвара Черемных/Даниил Бутенко, Софья Земцова/Карим Давлетгареев, Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Варвара Смирнова/Алексей Белкин, Анна Кожевникова/Пётр Алексеенко и Евгения Лоскутова/Андрей Шадерков (8 пар).

Танцы на льду: Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Ульяна Ермакова/Артём Крылов, Арина Горшенина/Илья Макаров, Валерия Камаева/Лев Сергеев, Анета Коцюбинская/Георгий Трубкин, Елизавета Хорт/Гордей Читипаховян, Вероника Шульпина/Глеб Солович, Ева Плесовских/Марк Желтышев, Ярослава Воробьёва/Георгий Цымбалов и Анна Елисеева/Михаил Числов (11 пар).

Взрослые:

Мужское одиночное катание: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Кирилл Кельманов, Иван Соболев, Степан Тартыгин, Евгений Зенкин (10 человек).

Женское одиночное катание: Камила Валиева, Софья Акатьева, Алина Горбачева, Анастасия Зинина, Валерия Шульская, София Захарова, Полина Свириденко, Анастасия Хахыртдинова, Карима Аскарова, Маргарита Ковалёва, Анастасия Молчанова, Мария Гречихина (12 человек).

Спортивные пары: Евгения Тарасова/ Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Аглая Свинцицкая/Владимир Следь, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец (5 пар).

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев (4 пары).

Соревнования по фигурному катанию в Москве